Момбельтран ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 49,92 км². Население — 1161 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы